Babići est un toponyme qui peut désigner :

Babići, un village situé dans la municipalité de Gračanica, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Babići, un village situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;
Babići, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;

Babići, une localité située dans la municipalité de Kaštelir-Labinci, comitat d'Istrie ;
Babići, une localité située dans la municipalité d'Umag, comitat d'Istrie ;

Babići, un village situé dans la municipalité de Plužine.